IAA peut signifier :
 indole-3-acetic acid (en français, acide indole 3-acétique) ;
 iodoacétamide, un agent alkylant employé en protéomique ;
 International Academy of Astronautics (en français, Académie internationale d'astronautique) ;
 Internationale Automobil-Ausstellung (en français, Salon de l'automobile de Francfort) ;
 Iran Aseman Airlines ;
 industrie agroalimentaire ;
 intelligence artificielle amicale ;
 , une association mondiale qui représente les spécialistes du marketing, les agences de publicité et les médias qui diffusent des annonces ;
  ;
 Insurance Application Architecture, un modèle opérationnel d'IBM.